Romanée peut désigner :
 La romanée, un des six vins rouges Bourgogne Grand Cru AOC Vosne-Romanée ;
 Romanée, une rivière née en Côte-d'Or ;
 Vosne-Romanée, une commune française de Bourgogne.
 Un type de bateau de croisière construit en 1974 et 1983 en 300 exemplaires